Un tube est un objet creux plus haut que large, généralement de forme cylindrique, et souvent à section circulaire. Dans l'industrie, on distingue le tube (feuille d'acier ou de cuivre pliée et soudée) du tuyau (moulé).

Par extension :
 un tube est un contenant d'allure cylindrique destiné à l'emballage de produits pâteux ou de comprimés ;
 un tube à essai est un récipient utilisé principalement en laboratoire de chimie ou de biologie ;
 un tube pneumatique est un moyen de transporter rapidement de petits objets ;
 un tube riding est une figure sportive de surf, où le surfeur se laisse enfermer à l'intérieur d'une vague en forme de cylindre ;
un tube est une chanson ou une musique qui connaît un grand succès ;
 un top tube est un vêtement également appelé bustier tubulaire.

On trouve des tubes particuliers dans de nombreux domaines scientifiques ou techniques : 
 les tubes électroniques ou tubes à vide sont des composants généralement utilisés pour amplifier un signal. Dans cette catégorie on trouve par exemple les tubes cathodiques de nos télévisions et les tubes à rayons X utilisés en radiographie ;
 pour l'éclairage on utilise de nombreux tubes à décharge luminescents : tube fluorescent, tube néon... ;
 un tube d'espacement, ou chambre d'inhalation, est un appareil médical d'aide à la prise de traitements aérosols ;
 en biologie : tube digestif, tube séminifère, tube collecteur, tube neural, tube de Malpighi... :
 en botanique : tube, partie inférieure d’un calice, d’une corolle monopétale,
 en mycologie : tube, structure à la surface inférieure du chapeau de certains champignons ;
 dans le matériel de laboratoire : tube à essai, tube capillaire, tube de Thiele, Tube de sûreté (tube Thistle), tube Vacutainer, microtube... ;
 en physique : tube de Newton, tube de Pitot, tube de Ranque-Hilsch... ;
 en chimie : tube de détection de gaz, tube à diffusion ;
 en mathématiques, un tube est une surface orientée de  ;
en informatique :
 un tube est un mécanisme de communication inter-processus,
 un tube désigne une redirection (pipe en anglais), noté par la barre verticale « | »,
 un pipeline est un élément d'un circuit électronique.

Le nom Tube (avec une majuscule initiale) peut également désigner :
 le métro de Londres ;
 Tube, un film sud-coréen de 2003 ;
 Le Tube, une émission de télévision consacrée à l'actualité de médias, diffusée sur Canal+ depuis 2013 ;
 Le Tube, une comédie (1974) et un roman (1975) de Françoise Dorin ;
 un véhicule produit par Citroën durant les années 1940 : le TUB, puis par extension, un autre  véhicule : le Citroën Type H.

Voir aussi 
 Cintrage de tubes
 Façonnage de tubes
 le TUB, un modèle ancien de fourgon Citroën.